A női 200 méteres mellúszás versenyt a 2009-es úszó-világbajnokságon július 30-án és 31-én rendezték meg. Előbb a selejtezőt és az elődöntőt, másnap a döntőt.

Rekordok

Érmesek

Eredmény

Selejtező

Elődöntő

Első elődöntő

Második elődöntő

Döntő

Források

Rajtlista
Selejtező adatok
Elődöntő adatok
Döntő adatok

Úszás a 2009-es úszó-világbajnokságon